И Йонг-пьо () е бивш южнокорейски футболист, ляв защитник. Известен с изявите си по европейските терени с екипите на ПСВ Айндховен, Тотнъм Хотспър и Борусия Дортмунд. Има 127 мача за националния отбор на Южна Корея, с който участва на 3 Световни първенства и играе 1/2-финал на шампионата на планетата през 2002 г. На първенството на Азия през 2011 г. Йонг-пьо е капитан на .

По време на престоя си в ПСВ е определян като най-добрият ляв защитник в холандската Ередивизи.

Клубна кариера 

Започва да играе футбол в тима на Университета Конкук през 1997 г. През 2000 г. подписва първия си професионален договор с Анянг Ел Джи Джитас. Същата година става шампион на страната. През 2001 г. печели суперкупата на Южна Корея. През 2003 г. Йонг-пьо и Парк Джи Сунг са привлечени от ПСВ Айндховен, където треньор е бившият им национален селекционер Гуус Хидинк. Защитникът става твърд титуляр в холандския клуб и става двукратен шампион на Нидерландия, носител на купата и суперкупата. През сезон 2004/05 изиграва основна роля при достигането до 1/2-финал в Шампионската лига.

През август 2005 г. преминава в английския Тотнъм. През първия си сезон в Висшата лига „шпорите“ са тимът с четвъртата най-стабилна защита в първенството. Йонг-пьо е титуляр през целия сезон и изиграва 31 мача. През 2006 г. получава оферта от Рома, но трансферът се проваля. През 2006/07 Лий играе по-често като десен бек, поради привличането на Беноа Асу-Екото. Кореецът пропуска част от сезона поради травма и е изместен от Паскал Шимбонда.

През 2008 г. Лий подписва с Борусия Дортмунд. Пьо обаче трудно се преборва с конкуренцията на Деде и Марсел Шмелцер и изиграва само 18 мача. През лятото на 2009 г. преминава в тима на Ал-Хилал. За два сезона в Саудитска Арабия печели два пъти титлата на страната и националната купа. След края на сезон 2009/10 Ал-Хилал предлагат удължаване на договора на Пьо, но защитникът отказва.

На 6 декември 2011 г. И преминава в канадския Ванкувър Уайткапс. Първия си гол за тима вкарва от пряк свободен удар срещу Калъмбъс Крю. През 2012 г. е обявен за футболист на годината на Уайткапс след като става неизменна част от състава. През октомври 2013 г. слага край на кариерата си.

Национален отбор 
Дебютира за националния отбор през 2000 г., когато Южна Корея е гост-участник в турнира Златна купа на КОНКАКАФ. Същата година е част от състава на Олимпийските игри в Сидни и помага на Южна Корея да спечели бронзов медал от първенството на Азия. През 2002 г. Пьо е основен играч на корейския тим, достигнал четвърто място на домакинския Мондиал 2002. Лий е част от тима на корея на Азиатската купа през 2004 г. и на Световните първенства през 2006 и 2010 г. През 2011 г. е капитан на корейския национален отбор на първенството на Азия, където Южна Корея завършва на 3-то място.

Успехи 
 Шампион на Южна Корея – 2000
 Суперкупа на Южна Корея – 2001
 Шампион на Холандия – 2002/03, 2004/05
 Купа на Холандия – 2004/05
 Купа на лигата на Англия – 2008
 Шампион на Саудитска Арабия – 2009/10, 2010/11
 Купа на принца – 2010, 2011

Статистика

Източници

Външни препратки 
 Профил в national football teams
 Профил в сайта на Кей Лигата
 Профил в сайта на MLS

Южнокорейски футболисти
Футболисти на ПСВ Айндховен
Футболисти на Тотнъм
Футболисти на Борусия Дортмунд
Спортисти на летните олимпийски игри 2000